Sams steht für:

 Sams (Buchreihe), Hauptfigur einer Kinderbuchreihe von Paul Maar
 Das Sams (Film), Verfilmung des Romans von Paul Maar aus dem Jahr 2001
 Sams in Gefahr (Film), Fortsetzung von Das Sams aus dem Jahr 2003
 Sams im Glück (Film), zweite Fortsetzung zu Das Sams aus dem Jahr 2012

Sams ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Sams (1927–2012), US-amerikanische Baseballspielerin
 Ferrol Sams (1922–2013), US-amerikanischer Arzt und Schriftsteller
 Jeremy Sams (* 1957), britischer Theaterregisseur, Autor, Übersetzer

SAMS steht als Abkürzung für:

 Scottish Association for Marine Science, ein 1884 gegründetes Ozeanografisches Institut in Schottland
 Short Amateur Message System, ein Begriff aus dem Amateurfunk
 Sky Align Methods Simulator, eine Software für astrometrische Simulationen

Zu Šams siehe Schams (Begriffsklärung)

Abkürzung